Municipio de Higgins puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Higgins (Arkansas), un municipio ubicado en el condado de Conway.
 Municipio de Higgins (condado de McDowell, Carolina del Norte), un municipio ubicado en el condado de McDowell.
 Municipio de Higgins (Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Roscommon.